VMC steht für:
 Visual Meteorological Conditions

vmc steht für:
 Juxtlahuaca (ISO-639-3-Code), Variation des Silacayoapan, eine der Einzelsprachen des Mixtekischen

Abkürzung